Жувенал:
 Амарижо, Жувенал — бразильский футболист, правый защитник.
 Сантилло, Жувенал — бразильский футболист, левый защитник.